Sherlock Holmes kan syfta på:
Sherlock Holmes – en litterär gestalt.
Sherlock Holmes (filmserie) – en filmserie från 1939, med Basil Rathbone och Nigel Bruce.
Sherlock Holmes (film) – en film från 2009 med Robert Downey, Jr. och Jude Law.
Sherlock Holmes: A Game of Shadows – en film från 2011, uppföljare till föregående.
Sherlock Holmes (TV-serie, 1965) – en brittisk TV-serie från 1965-1968.
Sherlock Holmes (TV-serie) – en brittisk TV-serie från 1984-1994.
Sherlock (TV-serie) – en brittisk TV-serie från 2010-talet.

Se även
 Sherlock